Муниципалитет Каньюэлас  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1203 км². Население — 51 892 человек. Плотность населения — 43,14 чел./км².

Административный центр — Каньюэлас.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетами Хенераль-Лас-Эрас, Маркос-Пас
на севере — с муниципалитетом Ла-Матанса
на северо-востоке — с муниципалитетом Эсейса
на востоке — с муниципалитетом Сан-Висенте
на юго-востоке — с муниципалитетом Хенераль-Пас
на юго-западе — с муниципалитетом Монте
на западе — с муниципалитетом Лобос

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес